El nombre condado de Hill se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hill, en el estado de Montana; y
 el condado de Hill, en el estado de Texas.